El Torneig d'Adelaida 2021, també anomenat Adelaide International 2021, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit femení. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de febrer del 2021 al Memorial Drive Tennis Centre d'Adelaida, Austràlia. Aquesta edició es va ajornar unes setmanes a conseqüència de les mesures establertes pel govern australià per mitigar el contagi de la pandèmia de COVID-19 i només es va disputar pel circuit femení.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
WTA Tour 2020